Яковлев, Сергей Васильевич:
 Яковлев, Сергей Васильевич (1914—2005) — советский и российский физикохимик, академик РАН.
 Яковлев, Сергей Васильевич — Герой Социалистического Труда.